Влахо Палетак (, , , Австро-Венгрия — , ) — хорватский ,  и .

Биография 
Родом из Рагузы. Окончил учительскую семинарию, учительствовал в Хваре и Висе, кроме того учился пению и игре на скрипке, был гитаристом-самоучкой.
 
Некоторое время был членом небольшого оркестра в Сплите, под руководством Якова Готоваца и Иво Тихардовича.

Затем отправился в Загреб, с целью стать оперным тенором. С 1919 года работал был оперным певцом в Национальном театре Загреба. Стал выступать самостоятельно, пел свои песни и шансон под гитару, часто созданные на собственные тексты.

В начале 1940-х годов тяжело заболел и умер после неудачной операции 2 октября 1944 года в Загребе. Его последнее выступление состоялось 28 сентября 1944 года на радиошоу в Загребе.

Похоронен на кладбище Мирогой.

Творчество 
В. Палетаку принадлежит около 60 песен, самых популярных из них: «Ajme meni», «Na Jadranu plavom», «Od one divne noći», «Pod starim čempresom», «Adio Mare», «Popevke sem slagal», «Fala», a «Marijana» получила всемирную популярность, особенно в Японии, где она была переведена как «O Mariyana kawaii Mariyana». Многие из них, по-прежнему, исполняются и сегодня в Хорватии.

Память 
 В 1993 г. почта Хорватии выпустила почтовую марку, посвящённую Влахо Палетаку.

Примечания

Ссылки 
 Paljetak, Vlaho
 Paljetak, Vlaho

Поэты-песенники Хорватии
Композиторы-песенники
Теноры
Шансонье
Музыканты Хорватии
Похороненные на кладбище Мирогой